Una investigación es un procedimiento (con aplicación de una normativa o de un método) que tiene por objetivo el descubrimiento de hechos, el mejoramiento de conocimientos, y/o la resolución de dudas y de problemas.

Libros 
 Investigación (en griego antiguo Ἱστορίαι) o Historias, principal obra de Heródoto;
 Les enquêtes sociologiques, Théories et pratique, Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon.

Televisión 
Investigación, emisión de televisión quebecuense de periodismo de investigación;
Complemento de investigación, magacín francés de televisión de investigación.
Contra-investigación, serie sueca creada en el año 2008.

Cine 
Contra-investigación, film francés del año 2007;

La investigación, film americano del año 2009.

Revistas 
 Investigación (Enquête), revista científica de historia.

Otros artículos relacionados 

 Investigación policíaca
 Investigación pública
 Investigación civil
 Investigación preliminar en procedimiento penal francés
 Investigación psicoclínica
 Investigación
 Investigación científica
 Investigación cualitativa
 Investigación cuantitativa
 Investigación descriptiva
 Investigación farmacológica
 Investigación y desarrollo
 Investigación, desarrollo e innovación
 Investigación e innovación en la Unión Europea
 Investigación operativa
 Investigación de mercados
 Investigación en cuidados
 Investigación-acción
 Investigación-Acción participativa